Collegio elettorale di Verbania – collegio elettorale della Camera dei deputati
Collegio elettorale di Verbania – collegio elettorale del Senato della Repubblica